Dadzie peut faire référence à : 
 Gifty Afenyi-Dadzie (née en 1957), journaliste ghanéenne.
 Hilary Denise Arko-Dadzie, informaticienne et femme d'affaires ghanéenne.